Тинготомо — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Бекетовского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Липино-Каликинское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Липино-Каликинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 71 км, до центра муниципального образования Бекетовской по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Никольская, Каликинский Березник, Иваньково.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

В 1999 году была внесена в реестр населённых пунктов Вологодской области под названием Тинготома. Исправление внесено 1 июня 2001 года.

Примечания

Ссылки 
 Тинготомо в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района